Михаи́л Ште́йнберг:
 Штейнберг, Михаил Карлович (1867 — ?) — российский композитор-любитель, поэт и аранжировщик, автор музыки и стихов.
 Штейнберг, Михаил Максимович (1952—1976) — советский шахматист.
 Штейнберг, Михаил Фроимович (1933—2007) — советский и израильский художник, представитель нонконформизма.